Life (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift
 Life (Het Nieuwsblad), een katern in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad
 Life jeugdboeken, een boekenreeks voor jongeren, imprint van Uitgeverij Holland
 LIFE+, een programma van de Europese Commissie
 Game of Life, een wiskundig spel

Muziek
 Life (Des'ree), een lied van de Britse zangeres Des'ree
 Life (Haddaway), een single van Haddaway uit 1993
 Life (Yui), een single van de Japanse singer-songwriter YUI
 Life (Neil Young), een album van Neil Young en Crazy Horse
 Life (Sigma), een album van Sigma uit 2015
 Life (Stephan Micus), een album van Stephan Micus

Film
 Life (1999), een Amerikaanse film met Eddie Murphy uit 1999
 Life (televisieserie), een Amerikaanse detectiveserie uit 2007
 Life (2009), een tiendelige documentaire BBC-reeks uit 2009 over de natuur, ingesproken door David Attenborough
 Life (2015), een Amerikaanse film van Anton Corbijn
 Life (2017), een Amerikaanse horrorfilm van Daniel Espinosa